Эдмунд Амбарцумович Цатурян (, 18 марта 1937, Ереван - 14 мая 2010, Ереван) — бывший депутат парламента Армении.

 1955—1960 — Ереванский политехнический институт. Инженер-механик. Действительный член инженерной академии Армении, действительный член Международной инженерной академии.
 1960—1964 — работал инженером-конструктором, руководителем группы, заместителем генерального директора по производству Ереванского электроаппаратного завода.
 1964—1969 — главный инженер на Севанском заводе исполнительных механизмов.
 1969—1978 — директор Ереванского механического завода, главный инженер управления промышленности исполкома Ергорсовета, заместитель председателя горплана.
 1978—1982 — главный инженер завода «Гарни».
 1982—1999 — директор завода «Электроточприбор», г. Ереван.
 1999—2003 — был депутатом парламента. Член постоянной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам. Член фракции «Единство».
 2003—2007 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член правления НПА.

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Машиностроители
Выпускники Национального политехнического университета Армении